EOB steht als Abkürzung für:
 End of business, Ende des Arbeitstages
 Eye of the Beholder, Computer-Rollenspiel-Reihe
 Oberhausen Hauptbahnhof (DS100-Code)

Abkürzung